Walter Kutschera  ist der Name folgender Personen:

* Walter Kutschera (Politiker) (1914–1998), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Walter Kutschera (Physiker) (* 1939), österreichischer Physiker und Hochschullehrer